Dotson ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Dotson (Arkansas)
 Dotson (Kentucky)
 Dotson (Minnesota)
 Dotson (Tennessee)
 Dotson (Texas)

Dotson ist der Familienname folgender Personen:
 Gary Dotson, US-amerikanisches Opfer eines Justizirrtums
 Hobart Dotson (1921–1971), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Jahan Dotson (* 2000), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 John L. Dotson († 2013), US-amerikanischer Journalist und Zeitungsverleger

Siehe auch:
 Dotson Ridge, Nunatak in der Form eines Gebirgskamms im ostantarktischen Viktorialand
 Dotson-Schelfeis, Schelfeis vor der Bakutis- und Walgreen-Küste des westantarktischen Marie-Byrd-Lands
 Dodson